Filialkirche St. Georgen steht für:

 Filialkirche St. Georgen an der Mattig
 Filialkirche St. Georgen (Bleiburg)
 Filialkirche St. Georgen am Längsee
 Filialkirche St. Georgen im Schauertal
 Filialkirche St. Georgen (Rennweg am Katschberg)
 Filialkirche St. Georgen (Villach)